Ciudad Bolívar ist der Name folgender Orte:

in Venezuela:
 Ciudad Bolívar, Hauptstadt des Bundesstaates Bolívar
 Ciudad Bolívar (Apure), Ort im Bundesstaat Apure
 Ciudad Bolívar (Barinas), Ort im Bundesstaat Barinas
 Ciudad Bolívar (Zulia), Ort im Bundesstaat Zulia

in Kolumbien:
 Ciudad Bolívar (Antioquia), Gemeinde in Antioquia
 Ciudad Bolívar (Bogotá), Stadtbezirk von Bogotá